Junkerhaus bezeichnet:

 Junkerhaus (Büsingen am Hochrhein), historisches Gebäude in Büsingen am Hochrhein, Baden-Württemberg
 Junkerhaus Eifel, ein Haus in der Gemeinde Aremberg
 Junkerhaus (Frankfurt (Oder)), ein Haus in Frankfurt (Oder)
 Junkerhaus (Muldain), historisches Gebäude in Vaz/Obervaz, Schweiz
 Junkerhaus (Lemgo), ein von Karl Junker entworfenes Fachwerkhaus in Lemgo
 Junkerhaus (Simonskall), ein Haus in Simonskall, Kreis Düren
 Junkerhaus (Wellesweiler), ein Baudenkmal in Neunkirchen (Saar)
 Junkerhaus (Wetzikon), historisches Gebäude in Wetzikon im Kanton Zürich, Schweiz
 Städtisches Museum Viadrina im Junkerhaus in Frankfurt (Oder), ein kulturhistorisches Museum in Ostbrandenburg

Siehe auch:
 Junkernhof
 Junkerhof